Огульчанский — славянская фамилия польского происхождения. Известные носители:
 Огульчанский, Роман (род. 1992) — украинский боец смешанных единоборств. Боец АСА.